Apiacaensi – abitanti di Apiacá (città)
Apiacaensi – abitanti di Apiacás